Newport – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Vermont, siedziba administracyjna hrabstwa Orleans.

Przypisy 

Miasta w stanie Vermont